Chenot ist der Familienname folgender Personen;

 Adam Chenot (1722–1789), Siebenbürger Arzt, Sanitätsphysikus und Protomedicus von Siebenbürgen
 Bernard Chenot (1909–1995), französischer Jurist und Politiker